Royal Academy steht für:

 Royal Academy of Arts, Kunstinstitution in London
 Royal Academy of Dance, Organisation für den Unterricht in klassischem Ballett
 Royal Academy of Dramatic Art (RADA), Schauspielschule in London
 Royal Academy of Engineering, britische Gelehrtengesellschaft des Ingenieurwesens
 Royal Academy of Music, Musikhochschule in London, England
 Royal Academy of Music (Opernunternehmen), englisches Opernunternehmen